Maißbach ist ein Gewässername in Österreich:

 Maißbach (Freßnitzbach), rechter Zufluss vom Teufelstein des Freßnitzbachs (zur Mürz) bei Lendkreuz im Gebiet der Gemeinde Fischbach, Bezirk Wied, Steiermark
 Maißbach (Kleiner Pfaffenbach), rechter Zufluss vom Stuhleck des Kleinen Pfaffenbachs (rechter Oberlauf des Pfaffenbachs, zur Feistritz, zur Lafnitz) im Gebiet der Gemeinde Rettenegg, Bezirk Weiz, Steiermark
 Maißbach (Muttlergraben), linker Oberlauf des Muttlergrabens (zur Feistritz, zur Lafnitz) bei Feistritzwald, Gemeinde Rettenegg, Bezirk Weiz, Steiermark
 Maißbach (Radlbach), rechter Zufluss von der Vorderen Leier des Radlbachs (zur Lieser) vor den Trebesinger Hütten, Gemeinde Trebesing, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten
 Maißbach (Zwettl), linker Zufluss der Zwettl bei Jagenbach, Stadtgemeinde Zwettl-Niederösterreich, Bezirk Zwettl, Niederösterreich

Siehe auch:
 Maisbach